Mobile – miasto w USA, w stanie Alabama
 Mobile (ang. Mobile County) – hrabstwo w USA, w stanie Alabama
 Mobile – rzeka w USA, w stanie Alabama
 Mobile – zatoka w USA, w stanie Alabama
 Mobile – plemię indiańskie
 Mobile – singiel promujący album zespołu Let Go